Hans Thalmann ist der Name folgender Personen:

* Hans Thalmann (Wirtschaftswissenschaftler) (1906–1961), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Hans Thalmann (Politiker) (* 1941), Schweizer Politiker